Пётр Кириллович (Пьер) Безу́хов — центральный персонаж романа Льва Толстого «Война и мир».

Пьер в романе 
Внебрачный сын екатерининского вельможи, графа Кирилла Владимировича Безухова (его прототип — канцлер Российской империи граф Александр Безбородко) — одного из богатейших людей Российской империи.

Молодой Пьер Безухов возвращается в Россию из-за границы, где он получал образование, незадолго до начала событий «Войны и мира». В первых главах романа описывается вечер в салоне Анны Павловны Шерер, на котором Пьер впервые появляется в петербургском высшем обществе. Живёт он к этому времени у родственника своего отца, князя Курагина. Простота его манер и прямодушие вызывают нарекания у представителей высших столичных кругов. Лучший друг Пьера — другой центральный персонаж романа Андрей Болконский.

Вскоре Кирилл Безухов умирает. Перед смертью он оставляет завещание с письмом к императору Александру, в котором просит признать Пьера его законным сыном. По заслугам графа его просьба уважена государем, поэтому всё состояние переходит в руки Пьера. Он становится графом, кроме того, Пьер произведён в камер-юнкеры, имея, таким образом, придворный чин 5-го класса. Пьер становится одним из самых выгодных женихов России и вскоре женится на Елене Васильевне (Элен) Курагиной, которая допускает неверность в отношениях с мужем.

В начале 1806 года в петербургском доме Безухова поселился его старый собутыльник семёновский офицер Фёдор Долохов, который становится любовником Элен. За ужином в Английском клубе Долохов спровоцировал Пьера, и тот вызвал его на дуэль.

После дуэли, на которой Пьер чудом ранил противника, а сам остался цел, он разъезжается с неверной женой, а позже в духовных исканиях становится франкмасоном, но потом полностью разочаровывается в этой организации.

Пьер присутствует на поле битвы во время Бородинского сражения в нелепой белой шляпе; после оккупации Москвы остаётся в городе и решает, что должен стать убийцей Наполеона. Воплотить замысел ему не удаётся — он попадает в плен, где проводит 4 недели и знакомится с солдатом Платоном Каратаевым, в результате общения с которым постигает народное мироощущение.

В конце романа Пьер делает предложение Наташе Ростовой; в эпилоге они женаты и имеют четырёх детей. Безухов изображён счастливым отцом семейства; также говорится, что он нашёл свой смысл жизни в возможности помогать другим людям.

Формирование персонажа 

Персонаж, соответствующий Пьеру, присутствует в первоначальном замысле романа — повести о вернувшемся из Сибири декабристе Петре Ивановиче Лабазове.

Из набросков и ранних редакций романа видно, что Толстой сменил много имен своего героя, прежде чем «окрестить» его Пьером, — князь Кушнев, Аркадий Безухий, Пётр Иванович Медынский.

В отличие от многих других персонажей романа, точного прототипа Пьер не имеет. Отмечают его внутреннее сходство с самим писателем, а также с его более ранним персонажем — Дмитрием Нехлюдовым, который, в свою очередь, основан на друге молодости Дмитрии Алексеевиче Дьякове (1823—1891), крёстном дочери Толстого Татьяны, толстом и добром человеке. Однако в итоговом персонаже все эти черты очень сильно переработаны и изменены. Возможно, Пётр Андреевич Вяземский, свидетель Бородинского сражения, послужил Толстому одним из источников. Указывают и личность графа Матвея Александровича Дмитриева-Мамонова, сына другого екатерининского фаворита; богача, масона, обладателя высокого роста, вспыльчивого характера; вооружившего на собственные средства полк.

Цитаты 
Внешность:

В экранизациях 
 Страница персонажа на imdb
 В экранизации Кинга Видора роль Безухова исполнил Генри Фонда.
 В советском четырёхсерийном фильме Пьера воплотил на экране режиссёр картины Сергей Бондарчук. Принимая во внимание то, что в последнем томе романа Безухов является почти что главным персонажем, четвёртую серию фильма Бондарчук назвал его именем.
 В английской телеверсии «Войны и мира» (1972) Пьера играет Энтони Хопкинс.
 Немецкий актёр Александр Байер — исполнитель роли Пьера в телеверсии «Войны и мира» 2007 года (реж. Роберт Дорнхельм, совместное производство: Россия, Франция, Германия, Италия, Польша).
 В 2016 году вышла очередная английская телеверсия «Войны и мира (2016)», в которой Пьера сыграл Пол Дано.

Литература 
 Краснов Г. В. — «Пьер Безухов на войне // Л. Н. Толстой. Сб. статей. Горький, 1960».
 Потапов И. А. — «Об историзме духовных исканий Андрея Болконского и Пьера Безухова в романе Л.Толстого „Война и мир“ // Волгоградский педагогии, ин-т им. А. С. Серафимовича. Материалы XXI научной конференции. Волгоград, 1966».
 Потапов И. А. — «Пьер Безухов в романе Л. Толстого „Война и мир“ // Материалы IX научной конференции литературоведов Поволжья. Пенза, 1969».
 Daniel Rancour-Laferriere. «Tolstoy’s Pierre Bezukhov: a psychoanalytic study. Bristol Classical Press, 1993».

См. также 
 Список персонажей романа «Война и мир»

Примечания 

Персонажи романа «Война и мир»
Вымышленные графы и графини
Вымышленные внебрачные дети